Pavel Trojan je jméno, jež má více nositelů:

 Pavel Trojan (hudebník) (* 1956) – český hudebník 
 Pavel Trojan (herec) (* 1984) – český herec, skladatel a dirigent, syn hudebníka Pavla 
 Pavel Trojan (zápasník) – český zápasník